

Acronimi
 Joint Inspection Unit, unità per la vigilanza sull'efficienza organizzativa dell'ONU, istituita nel 1976 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Codici 
 JIU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lushan di Jiujiang (Cina)
 jiu – codice ISOI 639-3 della lingua jinuo youle

Geografia 
 Jiu – fiume della Romania
 Târgu Jiu – città della Romania

Televisione 
 Jiu (serie televisiva) – dorama del 2011 di TV Asahi

Altro 
 Jiu – vino medicinale usato nella farmacologia cinese